Antoni Navarro i Grauger (Vilaller, 1869 — Barcelona, 1936), eclesiàstic i poeta català
 Antoni Navarro i Monteys (Barcelona, 1923-2018), empresari i escolta català
 Lluís Antoni Navarro i Cucarella (Xàtiva, 1959), narrador i articulista valencià.